Митькин — славянская фамилия и топоним:
 Митькин — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области России. 
 Митькин, Борис Викторович (1914—1943) — участник Великой Отечественной войны, лейтенант, Герой Советского Союза.
 Митькин, Николай Андреевич (1929—1998) — советский партийный деятель, 2-ой секретарь ЦК Компартии Литвы (1986—1988).